Rathenau är ett tyskt och judiskt efternamn.  Bland kända personer med namnet Rathenau återfinns:
 Emil Rathenau – tysk företagare (1838–1915), far till Walther Rathenau
 Moritz Rathenau – tysk köpman (1800–1871), far till Emil Rathenau
 Walther Rathenau – tysk företagare och politiker  (1867–1922)

Ratenau eller Rathenau är även en äldre stavningsvariant av staden Rathenow i Brandenburg, Tyskland.

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn